Rumunjska:
 Craiva (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Craiva (rijeka), rijeka